

Самарське — село, районний центр, Східноказахстанська область

Самарське — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Самарське — село, Хайбуллінський район, Башкортостан

Самарське — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Самарське — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Самарське — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Самарське — село, Харківська область, Шевченківський район
 Самарське — селище, Донецька область, Олександрівський район

Див. також 
 Самарське знамено
 Самарський час